La Ligue Nationale de Basket-ball (fr. Narodowa Liga Koszykarska) – LNB – profesjonalna francuska liga koszykówki.

Historia 
Liga została utworzona w 1987, ale walka o mistrzostwo Francji trwa od 1921.
Jest podzielona na dwie dywizje: Pro A (pierwsza dywizja) i Pro B (druga dywizja).
Pro A jest najwyższą klasą rozgrywkową we Francji.

 Poprzednie nazwy Pro A
 1920–21 – 1948–49 Excellence
 1949-50 – 1962-63 Nationale
 1963-64 – 1964-65 Première Division
 1965-66 – 1986-87 Nationale 1
 1987-88 – 1991-92 Nationale 1A
 1992 – 1993 Nationale A1
 od 1993-94 Pro A

Pro A 
W sezonie 2021/22 grają w niej:

Po sezonie do Pro B spadają dwa najsłabsze zespoły.

Pro B 
W sezonie 2021/22 grają w niej:

Po sezonie dwa najsłabsze zespoły spadają do Nationale 1, a dwa najlepsze awansują do Pro A.

Mistrzowie Francji

Zawodnicy z największą liczbą tytułów mistrzowskich 
Stan na zakończenie rozgrywek 2016/17.

Nagrody (od 1983 roku)

Linki zewnętrzne 
 LNB

Ligi koszykarskie